Sloop Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Sloop Island (Maine)
 Sloop Island (North Carolina)
 Sloop Island (Vermont)